Матюшино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Матюшино — деревня в Лепельском районе Витебской области.

Россия 
 Матюшино — посёлок в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Матюшино — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Матюшино — деревня в Любинском районе Омской области.
 Матюшино — посёлок в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Матюшино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Матюшино — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Матюшино — село в Верхнеуслонском районе Татарстана.
 Матюшино — деревня в Лаишевском районе Татарстана.
 Матюшино — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Матюшино — деревня в Заокском районе Тульской области.